Konsole (v. französisch consolateur ‚Gesimsträger‘, aus lateinisch consolator ‚Tröster, Unterstützer‘) steht für:

 Konsole (Bauwesen), einen tragenden Wandvorsprung
 Konsole (Biologie), den flachen Fruchtkörper eines Baumpilzes
 Konsole (Möbel), einen schmalen, an der Wand stehenden Tisch, Konsoltisch
 Mischpult in der Tontechnik
 Spielkonsole
 ein Bauteil einer Fräsmaschine

Informationstechnik:
 Kommandozeile, ein Programm für die textorientierte Ein- und Ausgabe
 Konsole (KDE), eine Terminalemulation im K Desktop Environment
 Systemkonsole, das Ein- und Ausgabegerät eines Operators an einem Großrechner
 Terminal (Computer), ein Ein- und Ausgabegerät an einem Mehrbenutzersystem
 Terminalemulation, ein Programm als Ersatz für ein physisches Terminal

Siehe auch:
 Mittelkonsole
 Console (Begriffsklärung)